Pitaval bezeichnet:
 Pitaval, Sammlung von historischen Strafrechtsfällen
 Der neue Pitaval, Sammlung von historischen Strafrechtsfällen

Pitaval ist der Familienname folgender Personen:
 François Gayot de Pitaval (1673–1743), französischer Jurist und Autor
 John Baptist Pitaval (1858–1928), Erzbischof von Santa Fe

Siehe auch:
 Fernsehpitaval, Krimiserie des Fernsehens der DDR